Lorenzo Milá Mencos (Esplugas de Llobregat, Barcelona, 8 de octubre de 1960) es un periodista español.

Biografía 

Hijo de José Luis Milá Sagnier (1918-2012), II conde de Montseny y de Mercedes Mencos Bosch (1926-2019). Es hermano de la también periodista Mercedes Milá (1951), Clementina (1953), Reyes (1954), José María (1956) e Inés (1966), familia de la aristocracia barcelonesa. Por vía materna es nieto de Manuel Mencos y Ezpeleta y de Mercedes Bosch Catarinéu, marqueses del Amparo, y por tanto bisnieto del doctor Rómulo Bosch, médico, alcalde de Barcelona y propietario del Parque de Atracciones Tibidabo.

Fueron hermanos de su padre el diseñador industrial Leopoldo Milá Sagnier, el promotor del diseño Miguel Milá y el arquitecto Alfons Milà. 

Es descendiente de figuras como el duque de Castro-Terreño, José Manuel de Ezpeleta, la marquesa de Montehermoso y de los duques Palatinos de Neoburgo, de la casa de Wittelsbach.

En 1998 se casó con la también periodista Sagrario Ruiz de Apodaca, con quién tiene tres hijos llamados Bruno (16/3/2001), Nicolás (22/10/2002) y Alejandro (6/4/2006).

Trayectoria 

Se licenció en Ciencias de la información, rama de Periodismo, en la Universidad Autónoma de Barcelona (1983-1988). En 1983 comenzó su trayectoria profesional realizando innumerables colaboraciones en diversos medios de prensa escrita, principalmente de información deportiva, siendo redactor en el diario Sport. Tres años después empezó a colaborar en Televisión Española, en programas como El tiempo es oro, Juego de niños y Plató vacío.

En 1988 se trasladó a Londres para trabajar en la actual Eurosport, por aquel entonces ScreenSport. En 1989 regresó a Televisión Española, a RTVE Cataluña, donde desempeñó funciones de redactor en el área de Deportes hasta 1994, ocupándose principalmente de la información sobre el mundo del motor, compaginándolo con la presentación del programa de debate Al grano (1994). En 1994 se trasladó a Madrid para incorporarse al recién nacido informativo nocturno de La 2 noticias como redactor y presentador desde octubre de 1994 a julio de 2003. En ese periodo el noticiario, conocido por ser menos institucional que la mayoría de los existentes en España y con un estilo muy personal, recibió numerosos premios. Le sustituyó en la presentación Fran Llorente que era ya una cara conocida en el espacio, además de su editor. Además, en 1999, presentó el espacio de reportajes En clave actual dirigido por Pedro Erquicia.

Entre septiembre de 2003 y agosto de 2004 fue corresponsal adjunto en la delegación de TVE en Washington D. C., en la que Sagrario Ruiz de Apodaca había sido nombrada corresponsal principal. Fue entonces cuando Fran Llorente (director de los Servicios Informativos de Televisión Española), le ofreció presentar el Telediario 2 de La 1, el cual presentó desde el 13 de septiembre de 2004 hasta el 31 de julio de 2009. El también presentador de Tengo una pregunta para usted (2007-2009) y de Informe semanal (2007-2009) regresaría a la capital de Estados Unidos en septiembre de 2009, esta vez como corresponsal principal y desde septiembre de 2014 a agosto de 2020 realizaría dicha tarea desde Roma.

Desde septiembre de 2020 es redactor del área de Sociedad de los Informativos de Televisión Española, participando como enviado especial en las Elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre, la investidura de Joe Biden en enero de 2021 o en el 20.ª aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

En noviembre y diciembre de 2021 y desde abril de 2022 presenta el programa Objetivo Planeta en el Canal 24 horas. Este programa que en principio iba a emitirse con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para abordar en profundidad con la ayuda de expertos los temas centrales de la cumbre, como la energía, el transporte o el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático, volvió a emitirse de forma regular desde abril de 2022.

Desde el 30 de marzo de 2022, presenta En portada en La 1.

Premios y nominaciones

Ancestros

Véase también 
 Invisible (cortometraje)

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Blog de Lorenzo Milá y otros presentadores del Telediario en RTVE.es.
 Familia Sagnier.
 La Vanguardia, 27 de mayo de 1955.
 La familia de mi padre escrito por Lolita Bosch.

Alumnos de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona
Periodistas de Cataluña
Periodistas de televisión de España
Corresponsales y enviados especiales de España
Presentadores de televisión de España
Presentadores de Televisión Española
Presentadores de televisión de Cataluña
Dúos de hermanos
Presentadores de informativos
Nacidos en Esplugas de Llobregat